Dumbrăveni se poate referi la:

 Localități din România
 Dumbrăveni - oraș din județul Sibiu
 Dumbrăveni, Bistrița-Năsăud
 Dumbrăveni, Constanța, reședința comunei cu același nume
 Dumbrăveni, Gorj
 Dumbrăveni, Ilfov
 Dumbrăveni, Suceava, reședința comunei cu același nume
 Dumbrăveni (Râșca), Suceava
 Dumbrăveni, Vaslui
 Dumbrăveni, Vrancea, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova
 Dumbrăveni - sat din cadrul comunei Vădeni din raionul Soroca

 Arii protejate
 Dumbrăveni, arie de protecție specială avifaunistică

Vezi și 
 Dumbrava (dezambiguizare)
 Dumbrăvița (dezambiguizare)

Toponime românești